A Primeira Divisão de 1990–91 foi a 57.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Análise da Temporada 
A época 1990/1991 foi um dos campeonatos mais intensos com uma disputa taco-a-taco entre o SL Benfica e o FC Porto, numa luta que iria durar até praticamente ao fim do campeonato. Num jogo que foi verdadeira final do campeonato, o Benfica vencia o FC Porto no Estádio das Antas por 2-0 (golos de César Brito) e selava a reconquista do campeonato dois anos depois. Este seria o 29.º título nacional dos benfiquistas. O FC Porto falhava o bicampeonato mas conseguia vencer a Taça de Portugal.

O Sporting CP, apesar do melhor início de sempre de uma equipa no campeonato nacional com 11 vitórias nas primeiras 11 jornadas, voltou a falhar nos confrontos com os grandes rivais e teve que se contentar com o 3.º lugar a uma larga distância dos benfiquistas e portistas.

Por fim, destacar o 4.º lugar do Boavista que voltava assim às competições europeias e o histórico 5.º lugar do Salgueiros que se qualificava, pela primeira vez na sua história, para as competições europeias. Outro ponto a destacar é o forte equilíbrio no campeonato com apenas 9 pontos de diferença a separarem o 5.º classificado do 20.º classificado.

Equipas

Equipas, Estádios e Treinadores 

Este campeonato foi, até aos dias de hoje, o último a ser disputado por 20 equipas.

Mudanças de Treinadores durante a Época

Classificação Final

Tabela de resultados

Classificação por Jornada

Melhores Marcadores

Campeão

Plantel Campeão 

Futebol de 1990 em Portugal
Futebol de 1991 em Portugal
1990–91